Il singolare  del Grand Prix Hassan II 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Juan Carlos Ferrero ha vinto in finale contro Florent Serra 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Igor' Andreev (semifinali)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Albert Montañés (semifinali)
  Victor Hănescu (quarti)

 Florent Serra (finale)
 Marc Gicquel (quarti)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Arnaud Clément (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Grand Prix Hassan II 2009
ATP World Tour 2009